Amtsbezirk Mautern steht für folgende Amtsbezirke: 

 Amtsbezirk Mautern (Niederösterreich), ehemaliger Amtsbezirk im heutigen Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Amtsbezirk Mautern (Steiermark), ehemaliger Amtsbezirk im heutigen Bezirk Leoben, Steiermark